Herbig pode significar:

Pessoas

George Herbig, astrônomo americano.
Michael Herbig, diretor alemão.
Günther Herbig, compositor alemão.

Astronomia

Estrela Herbig Ae/Be, tipo de estrela.
11754 Herbig, asteróide.

Desambiguação